Lamholma kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lamholma (vid Lypertö, Gustavs), Egentliga Finland, 
 Lamholma (vid Vikatmaa, Gustavs), Egentliga Finland,

Se även
Lammholm
Lammholmen
Lammholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar